Die West Edmonton Mall Canadian Open 2003 fanden vom 28. Oktober bis 3. November 2003 in Edmonton, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie Super Series Silver. Es war mit 80.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Im Endspiel trafen der topgesetzte Peter Nicol und Jonathon Power aufeinander, das Nicol mit 15:13, 17:15 und 15:7 gewann.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Matthew Giuffre einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
Squashturnier in Edmonton